Montagnola ima više značenja:
 Montagnola, Cosenza
 Montagnola, Napoli
 Montagnola, Teramo